D81 peut faire référence à :
 Déficits immunitaires combinés, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Frobisher (D81), un croiseur lourd de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres